Onderdistrict in Indonesië
 Kertosono (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Nganjuk in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Kertosono (Banyu Urip), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Kertosono (Gading), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java
 Kertosono (Panggul), een plaats in het bestuurlijke gebied Trenggalek in de provincie Oost-Java
 Kertosono (Jaya Loka), een plaats in het bestuurlijke gebied Musi Rawas in de provincie Zuid-Sumatra